De Esiliiga 2006 startte op 8 maart 2006.

De Esiliiga bestaat uit tien clubs, waarvan de nummer één rechtstreeks promoveert naar de Meistriliiga, terwijl de nummer twee het zogezegd mag opnemen in een promotie/degradatieduel. De nummer acht speelt een promotie/degradatieduel tegen de winnaar van de play-off van de twee als tweede geplaatste clubs in iedere competitie in de Teine Liiga. De nummers negen en tien degraderen rechtstreeks naar de Teine Liiga.

Eindstand

Promotie/Degradatie playoff

Topschutters Esiliiga 2006

Estische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006